Департамент Крус-Альта  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 1255 км². Население — 162,2 тыс.человек. Плотность населения — 129,3 чел./км².

Административный центр — Банда-дель-Рио-Сали.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Буруйяку
 на востоке — с провинцией Сантьяго-дель-Эстеро
 на юге — с департаментом Леалес
 на западе — с департаментами Лулес и Тукуман
 на северо-западе — с департаментом Тафи-Вьехо

Административное деление
Департамент включает 14 муниципалитетов:

Банда-дель-Рио-Сали
Альдеретес
Коломбрес
Дельфин-Гальо
Эль-Бранчо-и-Эль-Севилар
Эль-Наранхито
Ла-Флорида-и-Луисиана
Лас-Сехас
Лос-Буласио-и-Лос-Вильягра
Лос-Перейра
Лос-Перес
Лос-Ралос
Ранчильос-и-Сан-Мигель
Сан-Андрес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман